Aar Paar ist der Titel folgender Hindi-Filme:

 Aar Paar (1954) von Guru Dutt
 Aar Paar (1985) von Shakti Samanta